Перелёшинский — посёлок городского типа в Панинском районе Воронежской области России. Административный центр Перелёшинского городского поселения.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 7 км от железнодорожной станции Перелёшино (на ветке «Графская—Анна»).

История 
Статус посёлка городского типа — с 1961.

Население

Экономика 
В посёлке — сахарный и семенной заводы.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Перелешинский (рабочий (заводской) посёлок)
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Панинского района
Посёлки городского типа Воронежской области